Milan Nikolić (1929) - Servisch voormalig voetballer van PSV en Willem II en voormalig trainer van PSV
 Milan Nikolić (1983) - Servisch voetballer van Changsha Ginde in China
 Milan Nikolić (muzikant) - Servisch accordeonist